PHF steht für:
 Pakistan Hockey Federation, pakistanischer Dachverband der Hockeyvereine
 Polyhydroxyfettsäuren, siehe Polyhydroxyalkanoate
 Premier Hockey Federation, nordamerikanische Frauen-Eishockeyliga
 Newport News/Williamsburg International Airport (IATA-Code), Flughafen von Newport News, Virginia

Abkürzung